Lliga de la Gran Somàlia, partit polític històric de Somàlia
 Looking Glass Studios, històrica empresa estatunidenca desenvolupadora de videojocs
 LGS 3 (de l'acrònim en anglès  Local Group Suspect) també és un nom alternatiu de la Galàxia nana dels Peixos